Cneo Octavio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Octavio (cónsul 165 a. C.).— Cónsul en el año 165 a. C.
 Cneo Octavio (cónsul 128 a. C.).— Cónsul en el año 128 a. C.
 Cneo Octavio (cónsul 87 a. C.).— Cónsul en el 87año  a. C.
 Cneo Octavio (cónsul 76 a. C.).— Cónsul en el 76año  a. C.
 Cneo Octavio (senador).— Senador en el año 129 a. C.
 Cneo Octavio Rufo.— Primer antepasado conocido de los Octavios senatoriales.
 Cneo Octavio Rusón.— Político de los siglos II y I a. C.